Egipcjanie – naród lub grupa etniczna Egiptu.
 Starożytni Egipcjanie – starożytny naród w północno-wschodniej Afryce.
 Egipcjanie Bałkańscy – naród lub grupa etniczna na Bałkanach, pokrewna Romom, lecz odwołująca się do swego domniemanego staroegipskiego pochodzenia.